Diese Liste enthält alle Länderspiele der chilenischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Erklärungen 
 Nr. (F) – Nummer gemäß der Liste der FIFA
 Nr. (R) – Nummer gemäß der Statistik bei rsssf.com
 Datum – Datum des Spieles gemäß FIFA, größere Abweichungen bzgl. des Datums werden in Fußnoten genannt.
 Ergebnis – Ausgang des Spieles aus Sicht Chiles (grüner Hintergrund = Sieg, gelber Hintergrund = Remis (einschl. im Elfmeterschießen entschiedene Spiele), roter Hintergrund = Niederlage)
 Gegner – Flagge der gegnerischen Mannschaft zum Zeitpunkt des Spieles und Wiki-Link zur jeweiligen Nationalmannschaft
 H/*/A – Heimspiel, Spiel auf neutralem Boden oder Auswärtsspiel
 Austragungsort – Ort des Spieles und Land zum Zeitpunkt des Spieles, falls das Spiel nicht in Chile stattfand
 Anlass – Grund des Spieles. Alle Spiele außer WM-Spiele, WM-Qualifikationsspiele, Spiele bei den Olympischen Spielen und der Copa América werden von der FIFA als Freundschaftsspiele eingestuft.
Bemerkungen – Nennt besondere Ereignisse oder Abweichungen in den Statistiken

1910 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 
Stand: 20. November 2022

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Chile spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder, als erstes CONMEBOL-Mitglied gegen eine asiatische Mannschaft (Nordkorea) sowie Bolivien, England, Kanada, Mexiko und Serbien, aber als letztes CONMEBOL-Mitglied erstmals gegen Jamaika. Als bisher einziges CONMEBOL-Mitglied spielte Chile gegen Palästina. Chile fügte Armenien eine von dessen höchsten Niederlagen zu, die gleichzeitig einer der höchsten Siege Chiles ist.

Spielstädte

Einzelnachweise

Weblinks 
Chile - International Results (Stand: 30. März 2005)
FIFA-Länderspielstatistik (Zeitraum muss manuell eingestellt werden)

Chile
!Landerspiele